Сезон 1956/57 — 47-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 46-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Штатслига A.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1956/57
Чемпионат Австрии 1956/57 на сайте AustriaSoccer.at

1956/1957
Аустрия Вена